Sergei Tarassow ist der Name folgender Personen:

* Sergei Petrowitsch Tarassow (* 1965), russischer Biathlet